Экстралига 2011/12 — 20-й сезон Экстралиги. Он проходил с 7 сентября 2011 года по 3 апреля 2012 года (Регулярный чемпионат: 7 сентября 2011 года—1 марта 2012 года, Плей-офф: 5 марта—3 апреля 2012 года). В турнире принимали участие 11 клубов из Белоруссии (10) и Латвии (1).

Участники 

</center>

Регулярный чемпионат

Положение команд

Плей-офф

1/4 финала

Металлург-Жлобин (1) vs. ХК Могилёв (8)  

|}
В серии победу одержал «Металлург» со счётом 3:0.

Неман Гродно (2) vs. Лиепаяс Металлургс (7)  

|}
В серии победу одержал «Неман» со счётом 3:1.

ХК Гомель (3) vs. ХК Лида (6)  

|}
В серии победу одержал «Гомель» со счётом 3:0.

Юность-Минск (4) vs. Шахтёр Солигорск (5)  

|}
В серии победу одержал «Шахтер» со счетом 3:2

1/2 финала

Металлург-Жлобин (1) vs. Шахтёр Солигорск (5)  

|}
В серии победу одержал «Металлург» со счетом 3:2

Неман Гродно (2) vs. ХК Гомель (3)  

|}
В серии победу одержал «Неман» со счетом 3:2

Финал

Металлург-Жлобин (1) vs. Неман Гродно (2)  

|}
Кубок Президента Республики Беларусь со счётом в финальной серии 4-2 выиграл «Металлург».

Набраные очки

Бомбардиры

Ассистенты

Лучшие вратари 
 Лучшие вратари Экстралиги 2011/12

См. также 
 Белорусская экстралига

Ссылки 
 Статистика ОЧБ-2011/12 

Хоккей с шайбой в Белоруссии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Латвии
Сезоны Белорусской экстралиги
Спорт в Белоруссии в 2011 году
Спорт в Белоруссии в 2012 году
2011 год в хоккее
2012 год в хоккее
Спорт в Латвии в 2011 году
Спорт в Латвии в 2012 году